Wwedenskoje () ist der Name russischer Orte:

 Wwedenskoje (Jaroslawl), Dorf im Oblast Jaroslawl
 Wwedenskoje (Kostroma), Dorf im Oblast Kostroma
 Wwedenskoje (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Wwedenskoje (Leningrad), Dorf im Oblast Leningrad
 Wwedenskoje (Orjol), Dorf im Oblast Orjol